El término Zamboanga puede referirse las siguientes zonas de Filipinas:
Zamboanga, ciudad localizada en la isla de Mindanao.
 Península de Zamboanga (antes Mindanao Occidental) es una península y también una región administrativa de las Filipinas. Designada como Región IX, se compone de tres provincias, estas son: 
 Zamboanga del Norte,
 Zamboanga del Sur
 Zamboanga Sibugay
 República de Zamboanga, república revolucionaria (1899–1903). 	
 Provincia de Zamboanga, provincia (1914–1952). 
 Chavacano de Zamboanga,  lengua criolla de Filipinas y parte de Malasia e Indonesia, derivada del español.
 Distrito 1º de Zamboanga división administrativa anterior a 1914.